M68 – amerykański granat
 Messier 68 (M68) – gromada kulista